est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hydrocarbure aromatique polycyclique
 1-méthylnaphtalène, numéro CAS 
 2-méthylnaphtalène, numéro CAS 

Isomérie